

Tintin peut designer :
 Tintin : personnage principal de la série de bande dessinée belge d'Hergé Les Aventures de Tintin ;
 Tintin Lutin, personnage créé et dessiné par Benjamin Rabier ;
 Tintin, le petit Parisien, héros de romans d'aventures illustrés et de science-fiction écrites par Marcel Priollet sous le pseudonyme de René Marcel De Nizerolles et publié par Ferenczi ;
 Tin-tin, tatoueur français.
 Tintín Márquez (1962), est un footballeur espagnol.
 « rien » dans le langage familier.

Voir aussi

Bande dessinée 

 Le Journal de Tintin : journal de bande dessinée.
 Les Aventures de Tintin : bande dessinée d'Hergé.
 Tintin reporter : journal de bande dessinée.

Cinéma 

 Tintin et le Mystère de la Toison d'or : film franco-belge de Jean-Jacques Vierne, sorti en 1961.
 Tintin et les Oranges bleues : film franco-espagnol de Philippe Condroyer, sorti en 1964.
 Tintin et le Temple du Soleil long métrage d'animation franco-belge produit par Belvision de Raymond Leblanc sorti en 1969.
 Tintin et le Lac aux requins : long métrage d'animation franco-belge produit par Belvision de Raymond Leblanc sorti en 1972.
 Trilogie Tintin : adaptation cinématographique de Steven Spielberg et Peter Jackson.
 Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne : titre du premier volet de la Trilogie Tintin.
 Les Aventures de Tintin : Le Temple du Soleil :

Télévision 
 Les Aventures de Tintin : première adaptation de l’œuvre d'Hergé par Belvision en 1957.
 Les Aventures de Tintin, d'après Hergé : adaptation en dessins animés des aventures de Tintin, réalisée par Ray Goossens.
 Les Aventures de Tintin : série télévisée d'animation franco-canadienne, créée en 1991.

Théâtre 

 Tintin, le Temple du Soleil : comédie musicale belge de Seth Gaaikema et Didier Van Cauwelaert, musique de Dirk Brossé, basée sur les aventures de Tintin et Milou de Hergé.

Jeu vidéo 

 Tintin sur la Lune : jeu vidéo d'action développé et édité par Infogrames, sorti en 1989.
 Tintin au Tibet : jeu vidéo d'action édité par Infogrames, sorti en 1994.
  Le Temple du Soleil : jeu vidéo inspiré de la bande dessinée éponyme, sorti en 1997.
 Tintin Objectif Aventure : premier jeu en 3D fondé par la série de bandes dessinées des Aventures de Tintin et Milou, sortie en 2001.
 Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne : jeu vidéo inspiré du film de Steven Spielberg Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne, sorti en 2011.